Anabaza, djelo pisca Ksenofonta
Orguljski festival Anabasis